Малиновский сельский округ

Кировская область 

 Малиновский сельский округ Даровского района (упразднён)

Омская область 

 Малиновский сельский округ Тюкалинского района

Сахалинская область 

 Малиновский сельский округ Поронайского района

Томская область 

 Малиновский сельский округ Кожевниковского района (упразднён)
 Малиновский сельский округ Томского района (упразднён)

Тюменская область 

 Малиновский сельский округ Аромашевского района